Рустам Гуллабба оглы Халилов (; ) — азербайджанский государственный и политический деятель, Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики III созыва, глава исполнительной власти Аджикабульского района.

Биография 
Рустам Гуллабба оглы Халилов родился в 1958 году.

С 2005 года был избран депутатом Милли Меджлиса III созыва от второго избирательного округа № 64 в Сабирабаде. Был руководителем рабочей группы, созданной при областном комитете Милли Меджлиса.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 4 декабря 2019 года назначен главой исполнительной власти Аджикабулского района.

Награды 
 Орден «Слава» (Азербайджан) (05.07.2018)

Примечания

Ссылки 
 На сайте Милли Меджлиса Азербайджана
 Rüstəm Xəlilov seçicilərlə görüşləri davam etdirir
 Rüstəm Xəlilov üçün özəl gün
 Deputat Rüstəm Xəlilovun müsahibəsi

Главы исполнительной власти районов Азербайджана
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва